Маклаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Маклаки — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Маклаки — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Маклаки — село в Думиничском районе Калужской области.
 Маклаки — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Маклаки — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Маклаки — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Маклаки — деревня в Островском районе Псковской области.